Bönicke oder Boenicke ist der Name von

 Rudolf Bönicke (1911–1970), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer